V Bosni in Hercegovini ima uradni status mesta 32 občin (stanje 2022):

V Federaciji Bosne in Hercegovine občina lahko dobi status mesta:  
 če šteje več kot 30 000 prebivalcev (10 000 v ožjem mestnem središču),  
 če je središče kantona,  
 če ima poseben zgodovinski ali kulturni pomen.

V Republiki Srbski so pogoji za pridobitev statusa mesta:  
 vsaj 50 000 prebivalcev,
 status razvite občine v zadnjih treh letih.

Kritiki obstoječe zakonodaje trdijo, da so pogoji za pretvorbo iz občine v mesto preohlapni in da je pridobivanje statusa mesta modna muha med župani.

Največja naselja Bosne in Hercegovine

Sklici 

Bosna in Hercegovina